Вендт, также Уэндт (, , ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вендт, Александр (род. 1958) — немецкий политолог.
 Вендт, Александр Иванович фон (1800—1874) — русский военный деятель.
 Вендт, Альберт (род. 1939) — новозеландский поэт, прозаик, художник, родился на Самоа, пишет на английском языке.
 Вендт, Джордж (род. 1948) — американский актёр.
 Вендт, Карл фон (род. 1953) — шведский кёрлингист.
 Вендт, Оскар (род. 1985) — шведский футболист.
 Вендт, Торбен (род. 1977) — немецкий музыкант и певец, лидер группы Diorama.
 Вендт, Фёдор Христианович (1857—1922 ?) — генерал от инфантерии Русской императорской армии.
 Вендт, Эрик (род. 1981) — американский пловец, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Вендт, Эрих (1902—1965) — немецкий коммунист